Джанна Беретта Молла  (; ) — католическая святая, замужняя женщина, мать четырёх детей, участница Католического движения «Католическое действие» ().

Биография 
Джанна Беретта Молла родилась в Мадженте около Милана в многодетной семье Альберто Берета и Марии Де Микели, была их десятым ребёнком из тринадцати. В 1939—1942 годах обучается в Классическом лицее сестёр святой Доротеи в Генуе; в 1942—1945 годах — в университетах Милана и Павии на факультете Медицины и Хирургии, по окончании которых получает диплом хирурга, выбирая педиатрию в качестве основной специализации. В 1955 году выходит замуж за инженера Пьетро Молла. У них рождается трое детей. 

В начале четвёртой беременности у Джанны обнаружилась обширная опухоль матки, мешавшая выносить нерождённого ребёнка до конца срока. Джанна выбирает такой вариант хирургического вмешательства, которое позволило сохранить жизнь ребёнка, но при этом не гарантировало спасение её самой, — удаление только самой опухоли, при сохранении и матки, и эмбриона в матке. 21 апреля 1962 года у неё родилась дочь Джанна Эмануэла, а через неделю 28 апреля 1962 Джанна умерла от септического перитонита.

Канонизация 
Папа Иоанн Павел II во время торжественной канонизации Джанны Беретты Моллы в воскресенье 16 мая 2004 года на площади перед Собором Святого Петра в Ватикане прославил её как «святую матерь семьи». Её дочь Джанна Эмануэлла Молла была там вместе со своим отцом, который потерял сознание от радости, когда услышал об этом.

Имя Джанны Беретты Моллы стало одним из символов борцов с абортами.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II
 Эгль, Каролин

Примечания

Литература 
 Брем М. Гимн жизни. — М.: 2005.

Ссылки 
 Сайт Society of Saint Gianna

Католические святые
Католическая церковь и аборт
Святые Италии
Медики Италии
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XXI веке
Умершие от перитонита